Handel bezeichnet:

 Handel, den Austausch von Waren gegen Zahlungsmittel oder andere Waren
 Handel (Finanzwirtschaft), eine Abteilung in Finanzinstitutionen und großen Unternehmen
 Der Handel, Zeitschrift
 Handel, einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Gemert-Bakel
 Handel (Saskatchewan), eine Ortschaft in Kanada
 (3826) Handel, einen nach Georg Friedrich Händel (engl. George Frideric Handel) benannten Asteroiden

Handel ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Handel (* 1978), deutscher Schriftsteller und Moderator
 Clarissa Handel (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Eduard von Handel-Mazzetti (1885–1950), österreichischer Maler und Offizier
 Enrica von Handel-Mazzetti (1871–1955), österreichische Schriftstellerin
 Erasmus von Handel (1860–1928), österreichischer Verwaltungsjurist
 George Frideric Handel (1685–1759), anglisierter Name des deutsch-britischen Komponisten Georg Friedrich Händel
 Gottfried Handel (1929–1980), deutscher marxistischer Philosoph

 Kai Handel (* 1966), deutscher Wissenschaftsmanager
 Karen Handel (* 1962), amerikanische Politikerin
 Maximilian Handel (1889–1966), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Maximilian Josef von Handel (1809–1885), österreichischer Gutsbesitzer, Diplomat und Politiker
 Rudolf von Handel (1821–1879), österreichischer Jurist
 Sigismund Eduard von Handel (1812–1887), österreichischer Beamter und liberaler Politiker
 Veronika Handel (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Viktor von Handel-Mazzetti (1844–1927), österreichischer Offizier und Genealoge
 Wolfram Handel (1929–1987), deutscher Schauspieler

Siehe auch:

 Handl
 Handel-Mazzetti-Preis (auch: Enrica-Handel-Mazzetti-Preis), Literaturpreis
 Handel & Hendrix in London
 Händel (Begriffsklärung)
 Verkauf (Begriffsklärung)